Egérmese, Az Egérmese-sorozat első része (1986), rend.: Don Bluth
 Egérmese 2. – Egérkék a Vadnyugaton, Az Egérmese-sorozat második része (1991), rend.: Phil Nibbelink és Simon Wells
 Egérmese 3. – A Manhattan sziget kincse, Az Egérmese-sorozat harmadik része (1998), rend.: Larry Latham
 Egérmese 4. – Az éjjeli lény rejtélye, Az Egérmese-sorozat utolsó része (2000), rend.: Larry Latham
 Egérmese, a filmsorozat második része alapján készült rajzfilmsorozat (1992)